Henk Meijer (kunstenaar) (1884-1970), Nederlands beeldend kunstenaar en docent
 Henk Romijn Meijer (1929-2008), Nederlands taalkundige en schrijver
 Henk Meijer (taekwondo) (1959), Nederlands taekwondo-kampioen en -coach
 Henk Meijer (architect), Nederlands architect
 Henk Meijer (honkballer), Nederlands honkballer
 Henk Meijer (voetballer), Nederlandse voetballer bij Heracles